

Geografia

Germania

Comuni 
 Weilheim – comune nel circondario di Waldshut (Baden-Württemberg)
 Weilheim an der Teck – città nel circondario di Esslingen (Baden-Württemberg)
 Weilheim in Oberbayern – città nel circondario di Weilheim-Schongau (Baviera)
 Rietheim-Weilheim – comune nel circondario di Tuttlingen (Baden-Württemberg)

Frazioni e quartieri 
 Weilheim – frazione della città di Balingen nel circondario dello Zollernalb (Baden-Württemberg)
 Weilheim – frazione del comune di Blindheim nel circondario di Dillingen a.d.Donau (Baviera)
 Weilheim – frazione della città di Hechingen nel circondario dello Zollernalb (Baden-Württemberg)
 Weilheim – frazione della città di Monheim nel circondario del Danubio-Ries (Baviera)
 Weilheim – frazione del comune di Rietheim-Weilheim nel circondario di Tuttlingen (Baden-Württemberg)
 Weilheim – frazione della città di Tubinga nel circondario di Tubinga (Baden-Württemberg)